James Gary ist der Name folgender Personen:

 James Gary, eigentlicher Name von Jim Gary (1939–2006), US-amerikanischer Bildhauer
* James Albert Gary (1833–1920), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker